Тунисская Профессиональная лига 1 1986/1987 () — 32-й сезон чемпионата Туниса по футболу с момента обретения Тунисом независимости в 1956 году.

Участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезон 1986/87 на сайте rsssf.com 

1986/1987
Тунис
Тунис
1986 год в Тунисе
1987 год в Тунисе